Kabash () steht für folgende Orte im Kosovo:

 Kabash (Vitia), in der Gemeinde Vitia
 Kabash (Prizren), in der Gemeinde Prizren
 Kabash i Hasit, in der Gemeinde Prizren